Mantoue (Italie), sur le Mincio, a subi deux sièges : l'un en 1796-1797, au cours de la première campagne d'Italie de Bonaparte ; le second, moins connu et moins long également, en 1799, alors que les « républiques sœurs » installées en Italie au lendemain de la victoire de 1797 se voyaient toutes renversées par des soulèvements en partie causés par les excès du Directoire en Italie, mais également attisés par les Anglais et les Autrichiens.

 Siège de Mantoue du  au 
 Siège de Mantoue en 1799

Histoire de l'Italie
Siege
Homonymie de sièges